De scudo was een munteenheid in meerdere staten:

 Boliviaanse scudo
 Italiaanse scudo
 Lombardije-Venetiaanse scudo
 Maltese scudo
 Milanese scudo
 Pauselijke Staten scudo
 Piedmont scudo
 Sardijnse scudo

Andere betekenissen:

 Fiat Scudo, een auto.